Jaren 30 verwijst naar het vierde decennium van een eeuw. Meer specifiek kan het, in de christelijke jaartelling, staan voor:
30-39
130-139
230-239
330-339
430-439
530-539
630-639
730-739
830-839
930-939
1030-1039
1130-1139
1230-1239
1330-1339
1430-1439
1530-1539
1630-1639
1730-1739
1830-1839
1930-1939
2030-2039